Низина:

 Низи́на — низменность.

Топоним 
 Низина — станция Забайкальской железной дороги, городской округ город Белогорск.

Персоналии 
 Низина, Ирина Яковлевна (род. 1976) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 
 
 Низин